TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu TEB BNP Paribas Istanbul Open rozgrywany w dniach 25 kwietnia–1 maja 2016 roku w Stambule na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 483 080 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Turcji